Sconto ist
 ein Preisnachlass; siehe Skonto,
 eine Möbelhandelskette, siehe Sconto Möbel.